Snedden ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Snedden (1926–1987), australischer Politiker
 John Snedden (* 1942), schottischer Fußballspieler